Matković ist der Familienname folgender Personen:

 Damir Matković, kroatischer Astronom
 Draga Matković (1907–2013), deutsche Pianistin
 Dušan Matković (* 1999), montenegrinischer Wasserballspieler
 Ivica Matković (* 1953), kroatischer und jugoslawischer Fußballspieler
 Zoran Matković (* 1961), jugoslawischer Bogenschütze